Taras – imię męskie

 taras (architektura) – pozioma powierzchnia umieszczona na wysokości parteru, piętra lub na dachu
 taras (geomorfologia) – forma ukształtowania ściany skalnej lub zbocza doliny (we wspinaczce i tatrologii)
 taras (historia wojskowości) – drewniana ściana używana przez husytów do osłony dział
 taras (ogrodnictwo) – w ogrodnictwie (ogrody tarasowe) 
 taras rolny
 Taras – fikcyjna góra z Silmarillionu

 Taras – wieś w województwie łódzkim
 Taras – osada leśna w województwie łódzkim

 terasa – forma ukształtowania stoku góry lub zbocza doliny, schodkowa forma terenu w dolinie rzecznej, pozostałość po erozji przez wodę
 Terasa nadzalewowa
 Terasa zalewowa

 Inne terminy oraz nazwy własne zaczynające się od taras